Каласин:
 Каласин — город в Таиланде, центр одноимённой провинции.
 Каласин — провинция в Таиланде.

См. также 
 Калязин — город в Тверской области России.